Die 7. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 2. bis 8. Mai 1991 in Kopenhagen, Dänemark, in der Brøndby Hallen statt.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 BWF Resultate